Face
Rostro (anatomia) — parte frontal da carapaça de diversos grupos de artrópodes, incluindo crustáceos e insectos;
Rostro (náutica) — aríete ou esporão de navios;
Rostra — (plural de rostrum; rostro) púlpito ou tribuna no fórum da antigua Roma;

Desambiguações de história
Desambiguações de biologia